

Cinema 
 Think Tank – film del 2006 diretto da Brian Petersen
 Think Tank – film del 2008 diretto da Joe Valenti

Musica 
 Think Tank – album di Henry Rollins del 1998
 Think Tank – album dei Blur del 2003

Politica 
 Think tank – organismo o gruppo che si occupa di analisi delle politiche pubbliche

Televisione 
 Il pensatoio (Think Tank) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager